Ixion (Birmingham), een Brits historisch motorfietsmerk
Ixion (Frankrijk), een Frans historisch merk van hulpmotoren
Ixion (koraal), een geslacht van koralen
Ixion (Londen), een Brits historisch motorfietsmerk
Ixion (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Ixion (planetoïde), een planetoïde
Ixion (Ribera), een schilderij